Hartmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hartmeyer (1886–1953), deutscher Politiker (SPD) und von 1946 bis 1948 Oberbürgermeister von Tübingen
 Emil Hartmeyer (1820–1902), deutscher Jurist und Publizist
 Helene Hartmeyer (1854–1920), deutsche Diakonisse und Oberin
 Hermann Hartmeyer (1875–1965), deutscher Verleger
 Robert Hartmeyer (1874–1923), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Hartmeier
 Hardmeier